Села:
 Новомихайлівське — Запорізька область, Вільнянський район
 Новомихайлівське — Миколаївська область, Врадіївський район